Брийа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Конфолан-Сюд. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16065.

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к югу от Парижа, в 70 км юго-восточнее Пуатье, в 70 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 638 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 343 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 206 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 60,1 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 206 активных работали 181 человек (106 мужчин и 75 женщин), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 137 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 61 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская  (XII век). Исторический памятник с 2001 года
 Две деревянные статуи: Богоматерь и Св. Иоанн Креститель (XVII век). Высота — 75 см. Исторический памятник с 1995 года
 Деревянная статуя «Мадонна с младенцем» (XVI век). Высота — 163 см. Исторический памятник с 2004 года
 Статуя «Младенец Иисус, лежащий в яслях» (XIX век). Исторический памятник с 2004 года
 4 статуи-дарохранительницы: Иисус, Св. Бенедикт, Св. Иоанн, Св. Тереза из Авилы (XVIII век). Высота — 48 см. Исторический памятник с 1995 года
 . Неоднократно разрушался
 Старый мост Бино через реку , соединяющий Брийак и Эс

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта